Кампитело има више значења:
 Кампитело
 Кампитело (Белуно)
 Кампитело (Кампобасо)
 Кампитело (Мантова)
 Кампитело (Перуђа)